Carothers est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
A. J. Carothers (1931-2007), scénariste américain
Craig Carothers, compositeur et chanteur américain
Dennis Carothers Stanfill (né en 1927), homme d'affaires et philanthrope américain
Don Carothers (1934-2008), joueur américain de football américain
Earling Carothers Garrison (Jim) (1921-1992), procureur de Louisiane
Eleanor Carothers (1882-1957), zoologiste et généticien américaine
Robert Carothers (né en 1942), directeur d'université américain
Thomas Carothers (né en 1956), expert en démocratie international 
Wallace Hume Carothers (1896-1937), inventeur et chimiste américain
Zachary Carothers, bassiste et chanteur américain du groupe Portugal. The Man

Voir aussi
Équation de Carothers, équation mathématique de polymérisation
Maison John Henry Carothers, site patrimonial du Tennessee
(30353) Carothers, astéroïde de la ceinture d'astéroïdes

Homonymie de patronyme